Fluchthorn – montagna delle Alpi Retiche occidentali (nel Gruppo del Silvretta)
 Fluchthorn – montagna delle Alpi Pennine (nel Massiccio del Mischabel)